

Geografia
Clemons – comune statunitense in Iowa

Persone
Chris Clemons – giocatore di football americano statunitense
Clarence Clemons – sassofonista statunitense
Duane Clemons – giocatore di football americano statunitense
Jake Clemons – sassofonista, cantautore e polistrumentista statunitense
Kiersey Clemons – attrice e cantante statunitense
Kyle Clemons – velocista statunitense
Toney Clemons – giocatore di football americano statunitense